Annahöhe bezeichnet:

Orte:
 Annahöhe, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Góra (Korsze), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Annahöhe, Kreis Schwerin (Warthe), Brandenburg, ab 1945: Słodzona, untergegangener Ort im Powiat Skwierzyna, Woiwodschaft Lebus, Polen

Berge:
 Annahöhe (Erzgebirge), Berg (684 m) im Erzgebirge, Deutschland